«Кошелёк или жизнь» () — короткометражный мультфильм 1952 года студии «The Walt Disney Company».
 «Кошелёк или жизнь» () — фильм ужасов 2007 года.
 «Жизнь или кошелёк» — третий студийный альбом группы «Крёстная семья», изданный в 2005 году.

См. также 

Выпрашивание сладостей